Балуку — албанская фамилия. Известные носители:

 Балуку, Бекир (1917—1975) — албанский политик.
 Балуку, Белинда (род. 1973) — албанский политик.